Бернон:

 Бернон, Блёэтт — французская актриса немого кино.
 Бернон — коммуна во Франции, в департаменте Об.
 Бернон — один из апостолов западных славян, цистерцианский монах из Амелунгсборнского монастыря, живший в XII веке.
 Бернон Клюнийский (ок. 850—927) — католический святой, монах-бенедиктинец, первый аббат Клюни.

Примечания